Таныгина — женская форма русской фамилии Таныгин.

 Известные носители  
 Таныгина, Алевтина Анатольевна (род. 1989) — российская лыжница, участница чемпионата мира 2015 года, мастер спорта международного класса.
 Таныгина, Мария Ивановна — советский хозяйственный, государственный и политический деятель.